Le mot anglais  signifie plus près. Il peut désigner :

Cinéma, télévision et théâtre 

 Closer, pièce de théâtre britannique
 Closer, entre adultes consentants est un film américano-britannique réalisé par Mike Nichols en 2004.
 The Closer : L.A. enquêtes prioritaires est une série policière américaine créée par James Duff en 2005.

Musique

Albums 
 Closer est un album de Joy Division sorti en 1980.
 Closer est un album de Goapele sorti en 2001.
 Closer est un album de Plastikman, pseudonyme de Richie Hawtin, sorti en 2003.
 Closer est un album de David Sanborn sorti en 2005.
 Closer est le second mini-album du girl group sud-coréen Oh My Girl, sorti en 2015.

Chansons 
 Closer est une chanson de Nine Inch Nails sortie en 1994.
 Closer est une chanson de Ne-Yo sortie en 2008.
 Closer est une chanson du groupe Tegan and Sara sortie en 2012.
 Closer est une chanson du groupe de The Chainsmokers en featuring avec Halsey.

Autres 
 Closer Records est un label indépendant français de rock fondé au Havre en 1983.

Presse 

 Closer est un magazine hebdomadaire de presse people publié en France et au Royaume-Uni.
 Closer teen est un magazine frère de Closer bimestriel de presse people publié en France depuis 2013 pour les adolescents.

Homonymie de titre